Tam i z powrotem (ang. Foreign Exchange) – australijski serial przygodowo-fantastyczny z 2004 roku. Ma 26 odcinków. Opowiada on o przygodach dwójki nastolatków: Hannah O'Flaherty (Lynn Styles) i Bretta Millera (Zachary Garred). Hannah żyje w Irlandii, zaś Brett mieszka w Australii ze swoją matką Jackie (Kirsty Hillhouse). Każde z nich chce wyrwać się ze swojego otoczenia.

Obsada 
 Lynn Styles jako Hannah O'Flaherty 
 Zachary Garred jako Brett Miller 
 Danielle Fox-Clarke jako Tara Keegan 
 Joel Turner jako Wayne Payne 
 Robert Sheehan jako Cormac MacNamara 
 Chelsea Jones jako Meredith Payne 
 Barbara Griffin jako Miss Murphy 
 Peter Dineen jako Seamus McCracken 
 Kirsty Hillhouse jako Jackie Miller-Payne 
 Greg McNeill jako Craig Payne 
 Dan Colley jako Martin 
 Isobel Greene jako Bernadette 
 Gerard Curran jako Henry 
 Kayla Mc Donaghas jako Mia

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale przygodowe
Australijskie telewizyjne seriale fantastyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2004